Sanabares ist der Name von:
Sanabares (Indo-Parther) (1. Jh.), indo-parthischer König
Sanabares (Parther) (1. Jh.), parthischer Gegenkönig